Натуральне число 1935
 1935 рік до нашої ери
 1935 рік нашої ери